Хотойдох () — топоним (основной тип: потамоним) в России якутского происхождения.

 Хотойдох — река, Красноярский край, координаты 70°56' с. ш. 91°45' в. д..
 Хотойдох — остров, Республика Саха (Якутия), координаты 62°45' с. ш. 129°42' в. д..
 Хотойдох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°17' с. ш. 152°58' в. д..

См. также 
 Хотойдах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 72°10' с. ш. 121°01' в. д..

Примечания